Samariapo peut désigner :

Toponymes

Samariapo : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Autana dans l'État d'Amazonas ;
 Samariapo : la capitale de la paroisse civile de Samariapo dans la municipalité d'Autana dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme